Брибир може да се отнася за:
 Брибир – село в Южна Хърватия;
 Брибир – село в Западна Хърватия.